Johannes Petrus Maas (1861-1941), beeldhouwer 
 Johannes Leonardus (Jan) Maas (1900-1977), wielrenner